Příjmení Potocki nosí více různých významných osobností, obvykle pocházejících ze šlechtického rodu Potockých:

 Adam Józef Potocki (1822–1872) – polský kníže
 Alfred Potocki (1822–1889) – rakouský a rakousko-uherský šlechtic a politik polského původu
 Andrzej Kazimierz Potocki (1861–1908) – rakouský šlechtic a politik
 Jan Potocki (1761–1815) – polský prozaik, historik, archeolog, lingvista, cestovatel a dobrodruh aristokratického původu
 Jan Nepomucen Potocki (1867–1943) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Roman Potocki (1851–1915) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti